Il doppio del Qatar Total Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Martina Hingis e Marija Kirilenko erano le detentrici del titolo, ma la Hingis si è ritirata ufficialmente il 1º novembre 2007 e la Kirilenko non ha partecipato quest'anno.

Květa Peschke e Rennae Stubbs hanno vinto in finale 6–1, 5–7, 10–7, contro Cara Black e Liezel Huber.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Cara Black /  Liezel Huber (finale)
 Katarina Srebotnik /  Ai Sugiyama (semifinali)
 Květa Peschke /  Rennae Stubbs (campionesse) 
 Yung-jan Chan /  Chia-jung Chuang (quarti

 Nathalie Dechy /  Dinara Safina (secondo turno) 
 Zi Yan /  Jie Zheng (secondo turno) 
 Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (quarti) 
 Tathiana Garbin /  Shahar Peer (primot turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Qatar Total Open 2008